Herman Hendrik Vitringa (1757-1801), voorzitter Nationale Vergadering Bataafse Republiek
Herman Hendrik Vitringa (1814-1875), burgemeester van Ermelo